99.
99 (dokumentarni film)